|-
|(98501)||2000 VS12|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,143|| align=right|6,64|| align=right|3,570||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98502)||2000 VD15|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,167|| align=right|6,28|| align=right|3,514||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98503)||2000 VK15|| align=right|15,2|| align=right|2,391|| align=right|0,183|| align=right|6,04|| align=right|3,696||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98504)||2000 VY15|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,186|| align=right|3,26|| align=right|3,727||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98505)||2000 VC16|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,106|| align=right|6,14|| align=right|4,128||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98506)||2000 VR16|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,114|| align=right|14,05|| align=right|4,350||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98507)||2000 VK18|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,190|| align=right|3,44|| align=right|3,697||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98508)||2000 VV19|| align=right|15,3|| align=right|2,442|| align=right|0,139|| align=right|1,68|| align=right|3,814||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98509)||2000 VK20|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,069|| align=right|2,58|| align=right|3,331||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98510)||2000 VR22|| align=right|15,1|| align=right|2,454|| align=right|0,075|| align=right|2,40|| align=right|3,845||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98511)||2000 VM23|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,160|| align=right|1,11|| align=right|3,763||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98512)||2000 VR24|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,071|| align=right|14,29|| align=right|4,196||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98513)||2000 VA25|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,154|| align=right|0,68|| align=right|3,687||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98514)||2000 VA26|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,080|| align=right|6,37|| align=right|3,671||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98515)||2000 VB26|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,142|| align=right|10,55|| align=right|4,122||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98516)||2000 VW26|| align=right|16,4|| align=right|2,320|| align=right|0,123|| align=right|1,63|| align=right|3,534||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98517)||2000 VQ27|| align=right|16,1|| align=right|2,626|| align=right|0,175|| align=right|4,31|| align=right|4,255||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98518)||2000 VX27|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,101|| align=right|4,76|| align=right|3,342||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98519)||2000 VJ28|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,160|| align=right|8,03|| align=right|3,584||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98520)||2000 VC29|| align=right|15,6|| align=right|2,292|| align=right|0,213|| align=right|4,98|| align=right|3,470||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98521)||2000 VP29|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,108|| align=right|16,00|| align=right|4,287||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98522)||2000 VZ29|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,186|| align=right|24,88|| align=right|3,531||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98523)||2000 VO30|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,108|| align=right|7,17|| align=right|3,758||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98524)||2000 VT30|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,099|| align=right|6,19|| align=right|3,450||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98525)||2000 VF31|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,218|| align=right|3,04|| align=right|3,724||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98526)||2000 VG31|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,177|| align=right|1,65|| align=right|3,751||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98527)||2000 VN32|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,111|| align=right|8,78|| align=right|3,463||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98528)||2000 VU32|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,150|| align=right|2,09|| align=right|3,818||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98529)||2000 VY33|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,100|| align=right|7,77|| align=right|3,492||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98530)||2000 VR34|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,162|| align=right|3,53|| align=right|3,687||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98531)||2000 VK38|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,198|| align=right|5,03|| align=right|3,738||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(98532)||2000 VM42|| align=right|15,5|| align=right|2,478|| align=right|0,139|| align=right|6,47|| align=right|3,900||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98533)||2000 VQ42|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,071|| align=right|5,23|| align=right|4,067||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98534)||2000 VC46|| align=right|14,5|| align=right|2,468|| align=right|0,235|| align=right|13,75|| align=right|3,876||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98535)||2000 VM46|| align=right|15,4|| align=right|2,238|| align=right|0,167|| align=right|6,12|| align=right|3,349||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98536)||2000 VN46|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,096|| align=right|4,60|| align=right|3,811||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98537)||2000 VC47|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,137|| align=right|10,46|| align=right|3,762||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98538)||2000 VQ48|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,163|| align=right|1,86|| align=right|4,057||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98539)||2000 VS48|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,143|| align=right|1,77|| align=right|3,626||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98540)||2000 VW48|| align=right|16,7|| align=right|2,370|| align=right|0,140|| align=right|2,80|| align=right|3,648||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98541)||2000 VO49|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,106|| align=right|7,03|| align=right|3,804||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98542)||2000 VA51|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,084|| align=right|4,99|| align=right|3,573||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98543)||2000 VQ51|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,020|| align=right|5,21|| align=right|3,468||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98544)||2000 VB55|| align=right|15,3|| align=right|2,460|| align=right|0,160|| align=right|2,20|| align=right|3,858||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98545)||2000 VE55|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,189|| align=right|2,20|| align=right|3,665||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98546)||2000 VO55|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,211|| align=right|4,35|| align=right|3,395||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98547)||2000 VE56|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,163|| align=right|4,08|| align=right|3,738||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98548)||2000 VR56|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,091|| align=right|6,19|| align=right|3,606||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98549)||2000 VY56|| align=right|16,3|| align=right|2,361|| align=right|0,175|| align=right|1,80|| align=right|3,627||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98550)||2000 VR60|| align=right|14,8|| align=right|2,578|| align=right|0,111|| align=right|8,88|| align=right|4,139||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98551)||2000 WK1|| align=right|15,5|| align=right|2,540|| align=right|0,125|| align=right|4,27|| align=right|4,047||MBA||18. listopadu 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(98552)||2000 WL5|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,198|| align=right|6,58|| align=right|4,049||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98553)||2000 WO6|| align=right|16,2|| align=right|2,176|| align=right|0,220|| align=right|4,04|| align=right|3,210||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98554)||2000 WP6|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,345|| align=right|4,05|| align=right|3,588||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98555)||2000 WD7|| align=right|14,6|| align=right|2,710|| align=right|0,091|| align=right|12,88|| align=right|4,461||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98556)||2000 WQ7|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,049|| align=right|6,45|| align=right|3,573||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98557)||2000 WT7|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,096|| align=right|6,05|| align=right|3,541||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98558)||2000 WB10|| align=right|15,8|| align=right|2,454|| align=right|0,175|| align=right|2,56|| align=right|3,843||MBA||22. listopadu 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(98559)||2000 WB11|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,200|| align=right|7,44|| align=right|3,531||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98560)||2000 WH11|| align=right|14,7|| align=right|2,693|| align=right|0,131|| align=right|13,94|| align=right|4,418||MBA||24. listopadu 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(98561)||2000 WA14|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,052|| align=right|7,72|| align=right|4,135||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98562)||2000 WJ14|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,093|| align=right|6,33|| align=right|4,065||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98563)||2000 WX16|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,073|| align=right|3,85|| align=right|4,232||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98564)||2000 WW17|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,108|| align=right|7,37|| align=right|4,109||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98565)||2000 WX17|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,227|| align=right|2,11|| align=right|3,688||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98566)||2000 WC19|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,160|| align=right|5,74|| align=right|3,770||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98567)||2000 WG19|| align=right|15,0|| align=right|2,435|| align=right|0,218|| align=right|7,22|| align=right|3,800||MBA||25. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(98568)||2000 WZ19|| align=right|15,7|| align=right|2,374|| align=right|0,236|| align=right|6,04|| align=right|3,657||MBA||23. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98569)||2000 WY20|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,061|| align=right|7,65|| align=right|3,616||MBA||25. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98570)||2000 WR23|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,122|| align=right|6,95|| align=right|3,546||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98571)||2000 WC25|| align=right|14,2|| align=right|2,572|| align=right|0,188|| align=right|11,66|| align=right|4,125||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98572)||2000 WJ30|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,160|| align=right|1,86|| align=right|3,653||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98573)||2000 WQ31|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,124|| align=right|5,16|| align=right|3,609||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98574)||2000 WJ32|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,111|| align=right|14,63|| align=right|4,116||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98575)||2000 WQ35|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,202|| align=right|6,30|| align=right|4,140||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98576)||2000 WA38|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,099|| align=right|6,60|| align=right|3,514||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98577)||2000 WF39|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,075|| align=right|16,21|| align=right|4,280||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98578)||2000 WH39|| align=right|15,7|| align=right|2,421|| align=right|0,153|| align=right|5,87|| align=right|3,767||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98579)||2000 WN40|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,084|| align=right|6,64|| align=right|3,626||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98580)||2000 WV40|| align=right|15,5|| align=right|2,441|| align=right|0,122|| align=right|8,31|| align=right|3,812||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98581)||2000 WH41|| align=right|13,9|| align=right|2,651|| align=right|0,208|| align=right|15,51|| align=right|4,316||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98582)||2000 WX41|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,152|| align=right|2,44|| align=right|3,759||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98583)||2000 WX43|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,196|| align=right|3,64|| align=right|3,451||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98584)||2000 WF44|| align=right|17,1|| align=right|2,325|| align=right|0,103|| align=right|1,71|| align=right|3,544||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98585)||2000 WH44|| align=right|14,3|| align=right|2,682|| align=right|0,097|| align=right|13,44|| align=right|4,391||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98586)||2000 WX44|| align=right|14,8|| align=right|2,536|| align=right|0,170|| align=right|11,54|| align=right|4,037||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98587)||2000 WD50|| align=right|15,8|| align=right|2,636|| align=right|0,211|| align=right|3,45|| align=right|4,280||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98588)||2000 WK50|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,112|| align=right|11,11|| align=right|3,699||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98589)||2000 WM54|| align=right|14,1|| align=right|2,527|| align=right|0,122|| align=right|14,46|| align=right|4,017||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98590)||2000 WW54|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,195|| align=right|2,95|| align=right|3,756||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98591)||2000 WB55|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,099|| align=right|5,70|| align=right|3,689||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98592)||2000 WG55|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,190|| align=right|3,77|| align=right|4,226||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98593)||2000 WM55|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,114|| align=right|14,18|| align=right|4,082||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98594)||2000 WA56|| align=right|15,1|| align=right|2,544|| align=right|0,220|| align=right|5,21|| align=right|4,056||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98595)||2000 WO57|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,204|| align=right|3,36|| align=right|3,653||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98596)||2000 WN58|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,086|| align=right|7,35|| align=right|3,806||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98597)||2000 WD59|| align=right|15,3|| align=right|2,519|| align=right|0,102|| align=right|2,82|| align=right|3,998||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98598)||2000 WW59|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,154|| align=right|11,55|| align=right|4,243||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98599)||2000 WU60|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,146|| align=right|7,49|| align=right|3,534||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98600)||2000 WZ65|| align=right|14,2|| align=right|2,327|| align=right|0,254|| align=right|22,23|| align=right|3,550||MBA||28. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98601)||2000 WG66|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,041|| align=right|29,42|| align=right|4,199||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98602)||2000 WK69|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,138|| align=right|6,50|| align=right|3,431||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98603)||2000 WU69|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,079|| align=right|6,23|| align=right|3,478||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98604)||2000 WK70|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,087|| align=right|6,08|| align=right|3,783||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98605)||2000 WW70|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,048|| align=right|7,08|| align=right|3,486||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98606)||2000 WV71|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,061|| align=right|5,92|| align=right|3,676||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98607)||2000 WX72|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,046|| align=right|5,67|| align=right|3,424||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98608)||2000 WL75|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,092|| align=right|3,83|| align=right|3,474||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98609)||2000 WN75|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,038|| align=right|7,42|| align=right|3,493||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98610)||2000 WP76|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,114|| align=right|6,96|| align=right|3,567||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98611)||2000 WY77|| align=right|16,0|| align=right|2,259|| align=right|0,186|| align=right|3,48|| align=right|3,394||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98612)||2000 WG78|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,089|| align=right|2,53|| align=right|4,094||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98613)||2000 WX78|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,159|| align=right|6,92|| align=right|3,411||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98614)||2000 WZ78|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,229|| align=right|3,55|| align=right|4,076||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98615)||2000 WZ80|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,084|| align=right|7,52|| align=right|4,128||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98616)||2000 WH81|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,167|| align=right|2,75|| align=right|4,194||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98617)||2000 WQ81|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,083|| align=right|2,95|| align=right|4,063||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98618)||2000 WZ81|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,158|| align=right|5,16|| align=right|3,565||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98619)||2000 WG82|| align=right|15,5|| align=right|2,477|| align=right|0,087|| align=right|5,42|| align=right|3,897||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98620)||2000 WU85|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,217|| align=right|1,56|| align=right|3,597||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98621)||2000 WN88|| align=right|14,4|| align=right|2,170|| align=right|0,119|| align=right|6,36|| align=right|3,197||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98622)||2000 WJ89|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,183|| align=right|0,58|| align=right|3,705||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98623)||2000 WK90|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,181|| align=right|13,31|| align=right|4,260||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98624)||2000 WD93|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,218|| align=right|6,09|| align=right|4,089||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98625)||2000 WO93|| align=right|16,6|| align=right|2,537|| align=right|0,104|| align=right|1,09|| align=right|4,041||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98626)||2000 WP98|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,145|| align=right|1,32|| align=right|4,165||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98627)||2000 WQ98|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,124|| align=right|11,98|| align=right|4,120||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98628)||2000 WF99|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,070|| align=right|9,54|| align=right|4,310||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98629)||2000 WO99|| align=right|15,1|| align=right|2,979|| align=right|0,142|| align=right|2,09|| align=right|5,142||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98630)||2000 WW99|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,225|| align=right|2,06|| align=right|4,103||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98631)||2000 WT100|| align=right|16,5|| align=right|2,679|| align=right|0,071|| align=right|1,27|| align=right|4,384||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98632)||2000 WQ103|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,138|| align=right|8,09|| align=right|3,626||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98633)||2000 WG108|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,054|| align=right|7,46|| align=right|3,687||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98634)||2000 WF113|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,176|| align=right|5,21|| align=right|4,213||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98635)||2000 WA114|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,123|| align=right|2,76|| align=right|4,037||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98636)||2000 WR114|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,034|| align=right|5,15|| align=right|4,226||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98637)||2000 WP115|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,098|| align=right|5,21|| align=right|3,682||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98638)||2000 WJ118|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,183|| align=right|4,22|| align=right|3,680||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98639)||2000 WR118|| align=right|15,6|| align=right|2,470|| align=right|0,096|| align=right|7,09|| align=right|3,881||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98640)||2000 WE121|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,082|| align=right|3,94|| align=right|4,061||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98641)||2000 WW122|| align=right|14,7|| align=right|2,472|| align=right|0,193|| align=right|1,63|| align=right|3,886||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98642)||2000 WX123|| align=right|15,9|| align=right|2,676|| align=right|0,140|| align=right|3,00|| align=right|4,376||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98643)||2000 WR125|| align=right|16,0|| align=right|2,552|| align=right|0,201|| align=right|1,66|| align=right|4,077||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98644)||2000 WA126|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,089|| align=right|6,43|| align=right|3,495||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98645)||2000 WF129|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,147|| align=right|4,05|| align=right|3,583||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98646)||2000 WH134|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,070|| align=right|6,76|| align=right|3,591||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98647)||2000 WK134|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,095|| align=right|10,63|| align=right|4,370||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98648)||2000 WG135|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,169|| align=right|12,28|| align=right|4,336||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98649)||2000 WO138|| align=right|15,7|| align=right|2,522|| align=right|0,081|| align=right|2,49|| align=right|4,006||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98650)||2000 WM140|| align=right|15,2|| align=right|2,432|| align=right|0,119|| align=right|6,90|| align=right|3,793||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98651)||2000 WS143|| align=right|15,1|| align=right|2,539|| align=right|0,207|| align=right|6,05|| align=right|4,046||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98652)||2000 WW143|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,217|| align=right|6,34|| align=right|4,183||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98653)||2000 WC144|| align=right|14,7|| align=right|2,641|| align=right|0,221|| align=right|4,12|| align=right|4,292||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98654)||2000 WB146|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,140|| align=right|8,47|| align=right|3,461||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98655)||2000 WX146|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,195|| align=right|12,76|| align=right|4,108||MBA||28. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98656)||2000 WY148|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,062|| align=right|13,99|| align=right|4,215||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98657)||2000 WB149|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,140|| align=right|14,11|| align=right|4,075||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98658)||2000 WT153|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,100|| align=right|9,44|| align=right|4,566||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98659)||2000 WU154|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,149|| align=right|6,47|| align=right|3,407||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98660)||2000 WD155|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,047|| align=right|6,73|| align=right|3,464||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98661)||2000 WG155|| align=right|14,3|| align=right|2,453|| align=right|0,222|| align=right|9,83|| align=right|3,840||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98662)||2000 WN155|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,085|| align=right|6,64|| align=right|3,585||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98663)||2000 WO156|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,044|| align=right|6,50|| align=right|3,451||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98664)||2000 WR158|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,108|| align=right|8,46|| align=right|3,774||MBA||30. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98665)||2000 WH159|| align=right|14,3|| align=right|2,407|| align=right|0,139|| align=right|23,94|| align=right|3,735||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98666)||2000 WC161|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,095|| align=right|11,41|| align=right|4,069||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98667)||2000 WE163|| align=right|15,2|| align=right|2,485|| align=right|0,153|| align=right|6,73|| align=right|3,916||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98668)||2000 WY163|| align=right|16,5|| align=right|2,561|| align=right|0,208|| align=right|1,07|| align=right|4,097||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98669)||2000 WR164|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|11,83|| align=right|3,634||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98670)||2000 WC165|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,271|| align=right|12,05|| align=right|3,761||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98671)||2000 WK165|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,099|| align=right|13,38|| align=right|4,142||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98672)||2000 WL167|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,178|| align=right|5,06|| align=right|3,431||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98673)||2000 WU167|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,072|| align=right|10,10|| align=right|5,339||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98674)||2000 WQ168|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,223|| align=right|4,72|| align=right|4,201||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98675)||2000 WV168|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,150|| align=right|10,08|| align=right|4,567||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98676)||2000 WQ169|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,105|| align=right|11,44|| align=right|4,015||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98677)||2000 WC173|| align=right|13,8|| align=right|2,693|| align=right|0,040|| align=right|15,71|| align=right|4,420||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98678)||2000 WF173|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,105|| align=right|8,21|| align=right|4,651||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98679)||2000 WT176|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,215|| align=right|3,60|| align=right|4,355||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98680)||2000 WE178|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,171|| align=right|2,33|| align=right|3,745||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98681)||2000 WQ178|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,152|| align=right|3,06|| align=right|3,592||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98682)||2000 WR180|| align=right|14,2|| align=right|2,453|| align=right|0,247|| align=right|21,93|| align=right|3,840||MBA||29. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98683)||2000 WY180|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,062|| align=right|5,98|| align=right|3,423||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98684)||2000 WD187|| align=right|14,5|| align=right|2,684|| align=right|0,273|| align=right|10,15|| align=right|4,397||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98685)||2000 WM192|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,169|| align=right|3,12|| align=right|3,795||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98686)||2000 XV2|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,064|| align=right|11,11|| align=right|3,761||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98687)||2000 XH3|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,237|| align=right|9,62|| align=right|3,590||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98688)||2000 XG8|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,244|| align=right|6,35|| align=right|4,034||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98689)||2000 XV9|| align=right|14,5|| align=right|2,544|| align=right|0,132|| align=right|13,68|| align=right|4,057||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98690)||2000 XD10|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,068|| align=right|10,13|| align=right|4,198||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98691)||2000 XL14|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,095|| align=right|7,10|| align=right|3,525||MBA||5. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(98692)||2000 XS14|| align=right|14,9|| align=right|2,263|| align=right|0,199|| align=right|24,25|| align=right|3,403||MBA||2. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98693)||2000 XO16|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,130|| align=right|7,01|| align=right|3,631||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98694)||2000 XD21|| align=right|16,3|| align=right|2,323|| align=right|0,047|| align=right|6,30|| align=right|3,541||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98695)||2000 XX23|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,126|| align=right|6,71|| align=right|4,057||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98696)||2000 XY23|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,136|| align=right|6,46|| align=right|3,532||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98697)||2000 XQ27|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,086|| align=right|12,87|| align=right|3,996||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98698)||2000 XQ28|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,243|| align=right|10,02|| align=right|3,775||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98699)||2000 XW28|| align=right|13,7|| align=right|2,569|| align=right|0,197|| align=right|13,90|| align=right|4,117||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98700)||2000 XQ30|| align=right|14,8|| align=right|2,383|| align=right|0,128|| align=right|12,70|| align=right|3,677||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98701)||2000 XS30|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,049|| align=right|5,98|| align=right|3,516||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98702)||2000 XX31|| align=right|15,0|| align=right|2,626|| align=right|0,015|| align=right|12,20|| align=right|4,254||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98703)||2000 XE33|| align=right|13,5|| align=right|3,105|| align=right|0,190|| align=right|15,01|| align=right|5,472||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98704)||2000 XJ34|| align=right|14,2|| align=right|2,728|| align=right|0,092|| align=right|12,37|| align=right|4,505||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98705)||2000 XT35|| align=right|15,1|| align=right|2,413|| align=right|0,135|| align=right|7,03|| align=right|3,747||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98706)||2000 XY36|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,166|| align=right|9,38|| align=right|3,628||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98707)||2000 XL37|| align=right|14,2|| align=right|2,606|| align=right|0,097|| align=right|14,11|| align=right|4,205||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98708)||2000 XO38|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,067|| align=right|26,79|| align=right|4,337||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98709)||2000 XQ38|| align=right|13,5|| align=right|2,586|| align=right|0,250|| align=right|25,42|| align=right|4,159||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98710)||2000 XZ38|| align=right|14,9|| align=right|2,580|| align=right|0,052|| align=right|27,66|| align=right|4,144||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98711)||2000 XH42|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,032|| align=right|14,19|| align=right|4,410||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98712)||2000 XT42|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,194|| align=right|12,85|| align=right|4,070||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98713)||2000 XH43|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,169|| align=right|15,60|| align=right|4,116||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98714)||2000 XU47|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,092|| align=right|6,64|| align=right|3,398||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98715)||2000 XH48|| align=right|13,8|| align=right|3,231|| align=right|0,112|| align=right|13,20|| align=right|5,808||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98716)||2000 XH49|| align=right|14,8|| align=right|2,437|| align=right|0,126|| align=right|8,43|| align=right|3,803||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98717)||2000 XL49|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,143|| align=right|14,81|| align=right|4,008||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98718)||2000 XX49|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,236|| align=right|13,19|| align=right|4,134||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98719)||2000 XT52|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,097|| align=right|9,21|| align=right|5,470||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98720)||2000 XC54|| align=right|14,3|| align=right|2,565|| align=right|0,057|| align=right|14,49|| align=right|4,107||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98721)||2000 YV5|| align=right|14,8|| align=right|2,458|| align=right|0,153|| align=right|6,99|| align=right|3,852||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98722)||2000 YJ8|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,196|| align=right|12,03|| align=right|4,154||MBA||22. prosince 2000||Ceccano||G. Masi
|-
|(98723)||2000 YY11|| align=right|15,1|| align=right|2,675|| align=right|0,112|| align=right|13,76|| align=right|4,375||MBA||22. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98724)||2000 YF14|| align=right|15,5|| align=right|2,637|| align=right|0,163|| align=right|5,73|| align=right|4,282||MBA||23. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(98725)||2000 YP14|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,094|| align=right|3,24|| align=right|4,064||MBA||23. prosince 2000||Kleť||Klet
|-
|(98726)||2000 YW15|| align=right|15,4|| align=right|2,466|| align=right|0,195|| align=right|2,80|| align=right|3,872||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98727)||2000 YN16|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,120|| align=right|2,78|| align=right|3,799||MBA||26. prosince 2000||Kleť||Klet
|-
|(98728)||2000 YG21|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|8,95|| align=right|4,230||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(98729)||2000 YW25|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,088|| align=right|8,82|| align=right|4,038||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98730)||2000 YM26|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,083|| align=right|12,53|| align=right|4,187||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98731)||2000 YF30|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,154|| align=right|8,76|| align=right|4,131||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(98732)||2000 YR30|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,211|| align=right|0,53|| align=right|4,165||MBA||22. prosince 2000||Needville||Needville
|-
|(98733)||2000 YT30|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,016|| align=right|22,88|| align=right|4,180||MBA||29. prosince 2000||Needville||Needville
|-
|(98734)||2000 YQ33|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,143|| align=right|2,04|| align=right|3,806||MBA||30. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(98735)||2000 YC34|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,246|| align=right|12,71|| align=right|4,076||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98736)||2000 YO35|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,149|| align=right|3,56|| align=right|3,753||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98737)||2000 YC36|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,089|| align=right|6,03|| align=right|3,275||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98738)||2000 YG38|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,057|| align=right|10,09|| align=right|4,282||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98739)||2000 YR40|| align=right|15,4|| align=right|2,472|| align=right|0,162|| align=right|1,66|| align=right|3,887||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98740)||2000 YN43|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,077|| align=right|10,32|| align=right|4,513||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98741)||2000 YH45|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,132|| align=right|3,34|| align=right|3,737||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98742)||2000 YM45|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,060|| align=right|4,28|| align=right|3,636||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98743)||2000 YA46|| align=right|15,0|| align=right|2,450|| align=right|0,132|| align=right|2,83|| align=right|3,834||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98744)||2000 YM46|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,044|| align=right|2,74|| align=right|4,239||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98745)||2000 YB47|| align=right|14,8|| align=right|2,478|| align=right|0,198|| align=right|3,79|| align=right|3,899||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98746)||2000 YQ49|| align=right|16,0|| align=right|2,607|| align=right|0,174|| align=right|3,14|| align=right|4,209||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98747)||2000 YV50|| align=right|15,3|| align=right|2,449|| align=right|0,100|| align=right|7,16|| align=right|3,832||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98748)||2000 YP51|| align=right|16,3|| align=right|2,447|| align=right|0,140|| align=right|1,17|| align=right|3,826||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98749)||2000 YS51|| align=right|15,7|| align=right|2,469|| align=right|0,086|| align=right|5,64|| align=right|3,879||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98750)||2000 YJ52|| align=right|15,9|| align=right|2,511|| align=right|0,049|| align=right|1,85|| align=right|3,979||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek